El topónimo Crossville puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Crossville, un pueblo en el estado de Alabama.
 Crossville, una villa en el estado de Illinois.
 Crossville, una ciudad en el estado de Tennessee.